Adamski steht für:
 Adamski (Familienname), ein Familienname
 Adamski (Film), deutscher Spielfilm von Jens Becker (1993)
 Adamski (Musiker), Pseudonym von Adam Tinley (* 1967), britischer Dance-Musiker und Produzent

Siehe auch:
 Adam Sky, Begriffsklärung